Первая лига Белоруссии по футболу 2003 — 13-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир проходил с 19 апреля по 12 ноября. Путёвки в Высшую лигу завоевали витебский «Локомотив» и минский МТЗ-РИПО.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2002:
 «Дарида» (1-е место в Первой лиге сезона 2002)
 «Нафтан (Новополоцк)» (2-е место в Первой лиге сезона 2002)
 «Локомотив (Минск)» (3-е место в Первой лиге сезона 2002)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2002:
 «Локомотив-96 (Витебск)» (14-е место в Высшей лиге сезона 2002)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2002:
 «Осиповичи» (16-е место в Первой лиге сезона 2002)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2002:
 МТЗ-РИПО (1-е место во Второй лиге сезона 2002)
 «Пинск-900» (2-е место во Второй лиге сезона 2002)
 «Вертикаль (Калинковичи)» (3-е место во Второй лиге сезона 2002)

Переименования команд:
 Витебский «Локомотив-96» сменил название на «Локомотив».

Итоговая таблица

Золотой матч 
 Локомотив Витебск — МТЗ-РИПО 2:1 (12.11.2003, Барановичи)

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2003
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2003

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Белоруссии в 2003 году